TPO ist die Abkürzung für:

 The People's Operator, 2012 in Großbritannien gegründetes „Anbieter der Bürger“-Unternehmen, das Mobilfunk-Dienste anbietet, eine Spendenplattform und ein Online-Netzwerk
 Thyreoperoxidase, ein Enzym der Schilddrüse
 Triple pelvic osteotomy, eine Hüftoperation, siehe Triple-Osteotomie
 Thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis
 Thrombopoetin, ein Hormon, das die Bildung und Differenzierung der Megakaryozyten stimuliert

TPO